Konna peut désigner :
Konna, une commune du Burkina Faso ;
Konna, une ville du Mali.

Homonymie de localités